Canosini – abitanti di Canosa Sannita
Canosini – abitanti di Canosa di Puglia